Hasa bint Sudairi, oder genauer Hasa bint Ahmad as-Sudairi, (; * 1900; † 1969) war die bevorzugte Gattin von König Abd al-Aziz ibn Saud von Saudi-Arabien in einer Vielehe.

Hasa stammte aus dem einflussreichen Clan der Sudairi. Ihre Mutter und die Mutter von Abd al-Aziz ibn Saud waren Schwestern. Sie wurde mit 13 Jahren verheiratet. Sie gebar dreizehn Kinder, acht Söhne und fünf Töchter, von denen ein Sohn und eine Tochter früh starben. Die sieben anderen Söhne bildeten die einflussreichste Vollgeschwistergruppe unter den Söhnen Abd al-Aziz ibn Sauds, die Sudairi-Sieben.

Siehe auch 
 Dynastie der Saud

⚭Hasa bint Sudairi
Saudi-Araber
Geboren 1900
Gestorben 1969
Frau